Васи́лий Ио́сифович Хомуто́вский (; 30 августа 1978, Минск, Белорусская ССР, СССР) — белорусский футболист, вратарь. Тренер вратарей.

Карьера 
Воспитанник детско-юношеской школы СДЮШОР-5 (Минск). Начал карьеру вратаря в 1994 году, дебютировав в команде «Смена» из Минска, представляющей третий дивизион чемпионата Белоруссии. С 1995 года начал регулярно менять клубы: «Атака» (1996—1997), БАТЭ (1998—1999), «Торпедо-МАЗ» (2000), затем перешёл в немецкую команду «Вальдхоф» из второй Бундеслиги. Этот сезон провёл в качестве второго вратаря команды, всего два раза появившись в составе. В 2001 году перешёл в команду российского чемпионата — «Динамо» Москва, однако вскоре оказался в «Волгаре-Газпром». Там провёл половину сезона, оформив переход в «Металлист», представляющий чемпионат Украины (2002—2003).

Летом 2003 года Хомутовский в качестве свободного агента перешёл в клуб «Стяуа», подписав контракт до января 2007 года. Выступал три сезона и дважды выиграл титул чемпиона Румынии. В начале 2006 года вернулся в российский чемпионат, подписав двухлетний контракт с командой «Томь».

В январе 2008 года перешёл в «Карл Цейсс», команду, которая находилась на грани вылета из второй немецкой Бундеслиги. При этом его контракт продлевался на год в случае, если команда остается во второй Бундеслиге. Вратарь помог команде дойти до стадии полуфинала кубка Германии, где она была остановлена «Боруссией» Дортмунд.

После того, как «Карл Цейсс» вылетел в третью лигу, Хомутовский подписал двухлетний контракт с «Аугсбургом». В 2010 году выступал за украинскую «Таврию», с 2011 года — футболист «Амкара». 1 декабря 2011 года расторг контракт так как стороны не смогли договориться о новом соглашении. 25 марта 2012 года в статусе свободного агента подписал контракт с румынским «Петролулом». В сезонах 2013 и 2014 играл за «Торпедо-БелАЗ».

В 2015 году подписал контракт с минским «Динамо». Сыграл за минчан два матча в чемпионате Белоруссии (пропустил 3 мяча) и один матч в Кубке (пропустил 1 мяч). В том же сезоне занял должность играющего тренера вратарей в «Динамо». 15 июля 2016 тренерский штаб Вука Рашовича, включая Василия Хомутовского, был отправлен в отставку. Играющий тренер покинул клуб.

Тренерская карьера 
В августе 2016 занял должность тренера вратарей в клубе «Крумкачи». В октябре того же года, после того как главный тренер Олег Дулуб перешёл на работу в львовские «Карпаты», остался руководить командой вместе с Яковом Залевским. В январе 2017 года объявил о том, что покидает «Крумкачи», однако в марте вернулся в тренерский штаб команды.

В сентябре 2017 года вошёл в тренерский штаб Олега Дулуба в одесском «Черноморце». В декабре того же года вслед за Дулубом покинул украинский клуб. В январе 2018 года стал тренером вратарей в борисовском БАТЭ. В июне покинул клуб.

С августа 2018 года по сентябрь 2020 года — тренер вратарей брестского «Динамо». 12 сентября 2020 года Хомутовский в числе 93 белорусских футболистов высшей и первой лиг, зарубежных чемпионатов, национальной и молодежной сборных выступил с осуждением насилия в стране. 13 августа 2020 года он обратился к представителям силовых структур Беларуси с критикой насилия в отношении мирных граждан, выступающих на акциях протеста против фальсификации результатов президентских выборов. Вскоре после этого ему было предложено покинуть должность тренера «по обоюдному соглашению сторон».

В июне 2021 года вошёл в тренерский штаб Вука Рашовича в саудовском клубе «Аль-Фейха». В январе 2022 года был представлен в качестве тренера вратарей клуба «Львов».

1 апреля 2022 года Хомутовский стал тренером вратарей в академии румынского клуба «Стяуа».

Достижения 
 Чемпион Белоруссии: 1999
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии: 1998
 Чемпион Румынии (2): 2004/05, 2005/06
 Серебряный призёр чемпионата Румынии: 2003/04
 Бронзовый призёр чемпионата Румынии: 2012/13
 Обладатель Кубка Румынии: 2012/13

Политическое преследование в Беларуси 
В сентябре 2022 вернувшись в Беларусь, для проведения операции на колене, был задержан органами безопасности РБ из-за участия в акциях протеста. Экс-футболисту инкриминировали «Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок». По итогу суд вынес приговор в виде 2 лет  домашней «химии».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Динамо» Минск
 Профиль и статистика на сайте ФК БАТЭ
 Профиль на сайте ФК «Аугсбург» 
  // Жизнь-малина. 25 сентября 2020.

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Минск»
Игроки ФК «Атака»
Игроки ФК «Атака-Спорт»
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Смена-БАТЭ»
Игроки ФК «Торпедо» Минск
Игроки ФК «Вальдхоф»
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Волгарь»
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Стяуа»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Карл Цейсс»
Игроки ФК «Аугсбург»
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Петролул»
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Футбольные тренеры Белоруссии
Тренеры ФК «Крумкачи»